Geografia
 Schwarzburg: Municipi de Turíngia
 Onomàstica: Família noble alemanya
 Casa de Schwarzburg
 Geografia històrica
 Principat de Schwarzburg-Rudolstadt
 Principat de Schwarzburg-Sondershausen